Angel of mine (Eternal), single uitgegeven door Eternal, later opnieuw gezongen door Monica
Angel of mine (album van Frank Duval), album van Frank Duval met orkest
Angel of mine (single van Frank Duval), single van Frank Duval, afkomstig uit de televisieserie Derrick
de Engelse titel voor de film L'empreinte de l'ange van Safy Nebbou